Osoby o tym nazwisku:

 Bolesław Biegalski (1877-1954) – polski rzeźbiarz, malarz i dramatopisarz
 Henryk Biegalski (ur. 1943) – polski funkcjonariusz Służby Więziennej
 Andrzej Biegalski (1953-2017)  – polski bokser, olimpijczyk
 Marek Biegalski (ur. 1957) – polski poeta i prozaik